2013 : 

 2012 : 

 2011 : 

Football australien en France